Эспер:

 Эспер — река в Германии.
 Эспер, Евгений Иоганн Кристоф (1742—1810) — немецкий энтомолог.
 Эспер, Марк (род. 1964) — американский государственный деятель.
 Эспер — человек обладающий паранормальными способностями (экстрасенсорное восприятие, от , ESP).
 Эспер (Еспер) — мужское христианское имя греческого происхождения ( — «вечерняя звезда»); именины 2 (15) мая в честь мученика Еспера, его супруги Зои и их сыновей Кириака и Феодула (II в.).